Pedroni es un apellido de origen italiano que puede hacer referencia a:

 Ana María Pedroni, escritora argentino-guatemalteca.
 José Pedroni, poeta argentino.